Cappella di San Michele a Castel San Giorgio
Cappella di San Michele a Košice
 Cappella di San Michele a Savona
 Cappella di San Michele a Semifonte
Cappella di San Michele di Castrofino a Serra Riccò
 Cappella di San Michele a Sinalunga

Pagine correlate 
 Chiesa di San Michele
 Cappella di San Michele Arcangelo